Rijeka u Hrvatskoj
 Plitvica, rijeka, desni pritok rijeke Drave

Potok u Hrvatskoj
 Plitvica, potok u Nacionalnom parku Plitvička jezera, koji preko Velikog slapa čini lijevu sastavnicu izvora rijeke Korane

Naselje u Sloveniji
 Plitvica, naselje u općini Apače

Vidi i:
 Plitvica Voćanska, naselje u sastavu Općine Donja Voća, Varaždinska županija, Hrvatska